Типпелига 2005 () — 61-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания. Титул не смог защитить клуб «Русенборг».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

2005
Норвегия
2005 год в Норвегии